Натуральне число 692
 692 рік до нашої ери
 692 рік нашої ери